Blohm ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Blohm (* 1961), deutsche Malerin
 Carl Blohm (1886–1946), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Ernst Heinrich Blohm (1794–1869), deutscher Baumeister
 Frank Blohm (* 1959), deutscher Psychoanalytiker, Schriftsteller und Publizist
 Franz Blohm (1851–1921), sächsischer Generalmajor

 Fritz Blohm (August Heinrich Hugo Friedrich Blohm; 1873–1937), deutscher Fotograf und Verleger

 Gustav Blohm (1869–1943), deutscher Architekt und Regierungsbaumeister in Hamburg

 Hermann Blohm (1848–1930), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Irma Blohm (1909–1997), deutsche Politikerin (CDU)
 Johann Heinrich Blohm (1799–1858), deutscher Baubeamter
 Julius Blohm (1845–1927), sächsischer Generalleutnant
 Linn Blohm (* 1992), schwedische Handballspielerin
 Marion Blohm (* 1953), deutsche Politikerin (DVU), MdBB
 Nicolaus Blohm (1779–1855), deutscher Ingenieur, Architekt und Baubeamter
 Rudolf Blohm (1885–1979), deutscher Unternehmer und Manager
 Tom Blohm (1920–2000), norwegischer Fußballspieler
 Walther Blohm (1887–1963), deutscher Ingenieur, Unternehmer und Manager

Siehe auch
 Blohm + Voss, deutsche Schiffswerft
 Bloom
 Blom
 Bloem